BSO, Bso och bso kan syfta på:

 BSO - IATA-koden för en flygplats på en ö i provinsen Batanes i norra Filippinerna, se Basco Airport 
 BSO - en av de fem amerikanska symfoniorkestrar som brukar kallas Big Five, se Boston Symphony Orchestra
 BSO - ett engelskt uttryck för medias dragning till ytliga, rubrikvänliga och klicklockande händelser, se Bright Shiny Object